Austria:
 Purgstall an der Erlauf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Osoby:
 Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall – austriacki dyplomata

Zobacz też:
 Burgstall